Семенков (Семенкова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Семенков, Алексей Иванович (1915—2000) — советский военный деятель, генерал-лейтенант ВВС СССР, Герой Российской Федерации (1998).
 Семенков (Семененко), Василий Яковлевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2361; 26 ноября 1811.
 

 Семенкова, Нина Александровна (1925—?) — стерженщица литейного цеха Московского автозавода имени И. В. Сталина. Лауреат Сталинской премии (1950).
 Семенкова, Татьяна Георгиевна (1929—2022) — доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

См. также 
 Семенково